Ženská dvouhra Sydney Tennis Classic 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do singlové soutěže sydneyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet hráček. V letech 2020 a 2021 se nekonal. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla česká světová jednadvacítka Petra Kvitová, kterou ve druhém kole poprvé v kariéře porazila desátá hráčka klasifikace Ons Džabúrová.

Vítězkou se stala pátá nasazená světová devítka Paula Badosová, jež ve finále za 2.22 hodiny zdolala čtvrtou hráčku žebříčku Barboru Krejčíkovou po třísetovém průběhu 6–3, 4–6 a 7–6. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour a první z kategorie WTA 500. Udržela tak neporazitelnost v přímých utkáních o titul. Rovněž předchozí triumf na Indian Wells Masters 2021 vyhrála až ziskem rozhodujícího tiebreaku ve finále. V sydneyském boji o tiul vyhrála desátou zkrácenou hru v řadě. Po triumfu Arantxy Sánchezové Vicariové v roce 1998 se Badosová stala teprve druhou španělskou vítězkou sydneyského turnaje založeného v roce 1885. 

Krejčíková se ocitla na prahu vyřazení v semifinále, v němž ji na úvod uštědřila „kanára“ Estonka Anett Kontaveitová, která zachránila tři brejkboly v první hře zápasu. Ve třetí sadě pak Češka odvrátila sedm mečbolů a postoupila po výhře v dlouhém tiebreaku 14:12. Světové sedmičce Kontaveitové tak oplatila porážku z Turnaje mistryň 2021 a ukončila sérii pěti proher proti tenistkám z první světové desítky, proti nimž si připsala pátou kariérní výhru.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Sydney Tennis Classic 2022